Dominik Holec (ur. 28 lipca 1994 w Czeskich Budziejowicach) – słowacki piłkarz, występujący na pozycji bramkarza w Lechu Poznań, na wypożyczeniu ze Sparty Praga.

Statystyki

Klubowe 

 (aktualne na dzień 29 czerwca 2021)

Sukcesy

Klubowe

Raków Częstochowa 

  Wicemistrzostwo Polskiː 2020/2021
  Puchar Polskiː 2020/2021

Przypisy

Bibliografia 
 

Słowaccy piłkarze
Piłkarze MŠK Žilina
Piłkarze FC ViOn Zlaté Moravce
Piłkarze FK Senica
Piłkarze Sparty Praga
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze FK Pohronie
Piłkarze Lecha Poznań
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Czeskich Budziejowicach